Несколько кораблей Королевского флота носили название HMS Actaeon, в честь мифологического Актеона, в том числе:

 HMS Actaeon — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1757; продан в 1766.
 HMS Actaeon — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1775; сожжен во избежание плена в 1776.
 HMS Actaeon — 44-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1778; брандвахта в 1799; на рейдовой службе в 1782; продан в 1802.
 HMS Actaeon — 16-пушечный бриг, бывший французский Actaeon; захвачен в 1805; разобран в 1816.
 HMS Actaeon — 26-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1831; превращен в блокшив в 1870; продан в 1889.